Golf is een sport die tot en met 2018 op het programma van de Middellandse Zeespelen stond.

Geschiedenis 
Golf stond in 1983 voor het eerst op het programma van de Middellandse Zeespelen, zij het als demonstratiesport. De behaalde medailles van toen tellen dus niet mee voor het eeuwige medailleklassement. Het is tot op heden de enige keer in de geschiedenis van de Middellandse Zeespelen dat er een demonstratiesport op het programma stond. Na deze introductie was het wachten tot 1991 vooraleer de sport een volwaardig onderdeel werd van de Spelen. Sedertdien werd er op elke editie gegolfd, behalve tijdens die van 2013 en 2022.

Onderdelen 

d = demonstratiesport

Medaillespiegel

Externe link 
 Officiële website Internationaal Comité van de Middellandse Zeespelen